Áitesuolu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Áitesuolu (ö, lat 69,72, long 27,53), Lappland, Norra Lappland, 
 Áitesuolu (ö, lat 69,51, long 27,47), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar